Danjuma peut désigner :
 Abu Danjuma (1971-), athlète nigérian ;
 Arnaut Danjuma (1997-), footballeur néerlandais ;
 Danjuma Fatauchi (1966-), joueur nigérian de badminton.